Blue State bezeichnet:

einen Film: Blue State – Eine Reise ins Blaue.
eine in den Vereinigten Staaten gebräuchliche Bezeichnung für Bundesstaaten mit demokratischer politischer Mehrheit, siehe Rote Staaten und blaue Staaten.